Салтык (также солтык) —  тюркское происхождения, от которого образовалась фамилия рода Салтыковых (Солтыковых).

 Салтык (устар.) — лад, склад или образец
 Иван Иванович Салтык Травин (XV век) — московский воевода, участник многих походов.
 Новосильцев, Иван Петрович (Новосильцов; по прозванию Салтык; XVI век) — посол в Турцию (1570), затем управлял Печатным приказом.
 Салтык  — тюркское имя и фамилия.

См. также 
 Салтыки
 Салтыков
 Солтык (герб)
 Польская фамилия Солтык

Примечания